Појам Санчо I може да се односи на:

 Санчо I од Наваре
 Санчо I Рамирез
 Санчо I Португалски, краљ Португалије